Příjmení Struve nosí více osob:

 Friedrich Georg Wilhelm von Struve (1793 –1864), ruský astronom německého původu
 Nikita Alexejevič Struve (1931), ve Francii narozený rusista, překladatel, profesor Sorbonny
 Otto Struve (1897–1963), americký astronom, vnuk Otto Wilhelma
 Otto Wilhelm von Struve (1819–1905), ruský astronom, ředitel Pulkovské observatoře, syn Friedricha Georga Wilhelma
 Gustav Wilhelm Ludwig Struve (1858–1920), astronom, syn předchozího
 Pjotr Berngardovič Struve (1870–1944), ruský filozof, historik, ekonom, veřejný činitel a novinář; vnuk Friedricha Georga Wilhelma